Silver Springs (Alaska)
 Silver Springs (Nevada)
 Silver Springs (Nova York)
 Silver Springs Shores, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.